Gai Fulvi Quiet, usurpador del tron imperial romà
 Quint Lusi Quiet, militar romà